Redbridge má více významů:

 Redbridge (londýnský obvod) – londýnská městská část (borough)
 Redbridge (stanice metra v Londýně) – stanice metra v Londýně